Сборная Литвы по регби — национальная команда, представляющая Литву на соревнованиях высшего уровня. Была образована в 1993 году через некоторое время после распада СССР. Управляется . Литовцам ещё ни разу не удавалось пробиться на Кубок мира. С 1993 сборная участвует в Кубке европейских наций, где наивысшим достижением стало в дивизионе . Кроме этого литовская сборная знаменита тем, что ей принадлежит рекордная победная серия в международном регби из 18 матчей. По состоянию на 9 сентября 2019 года литовцы занимают 36-е место в рейтинге Международного совета регби.

История 
Регби в Литве берёт своё начало в 1961 году. Однако, так как Литва находилась в составе СССР, национальная команда не формировалась. При этом сборная Литовской ССР проводила неофициальные встречи с соседями из Латвии и Калининграда.

После восстановления независимости в 1990 году литовские регбийные функционеры работали над тем, чтобы получить международное признание, и в 1993 году литовские регбисты получили право принять участие в  к Кубку мира по регби 1995 и . Литве не удалось выиграть ни одного матча в обоих турнирах. В 1996 национальная команда одержала первую в своей истории победу над сборной Люксембурга в рамках  к Чемпионату мира по регби 1999. В целом 1990-е годы были неудачным десятилетием для литовских регбистов.

До 2006 года Литва оставалась в середине 3-го дивизиона Кубка европейских наций, но в розыгрыше  прибалтам, победившим всех своих соперников, удалось подняться на ступень выше и выйти в группу 3A. Уже в  турнира литовцы вновь одержали победы во всех матчах и прошли во второй дивизион. Кроме этого Литва благодаря победам над Нидерландами и Израилем вышла в четвёртый раунд европейского  к Кубку мира по регби 2011, где прибалты проиграли украинцам со счётом 16—27 и упустили возможность побороться с румынами за путёвку в финальный этап. Все эти достижения национальной сборной привели к росту популярности регби в стране.

Нынешний состав 

Единственный профессиональный регбист Литвы — Каролис Навицкас — двукратный чемпион России.

Результаты 
По состоянию на 6 марта 2013 года.

Примечания

Ссылки 

 

Литва
Регби в Литве
Сборные Литвы